Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Barbel, nach der Barbe:

* USS Barbel (SS-316), U-Boot der Balao-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1945, im Zweiten Weltkrieg versenkt
 USS Barbel (SS-580), U-Boot der Barbel-Klasse, in Dienst von 1958 bis 1989

Barbel